Estadio Parque Artigas ist der name folgender Stadien:

 Estadio Parque Artigas (Las Piedras) in Las Piedras, Uruguay
 Estadio Parque Artigas (Paysandú) in Paysandú, Uruguay